Jakuschewa (als weibliche Form von Jakuschew [kyrillisch ], nach englischer Transkription ) ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Alexandrowna Jakuschewa (* 1974), russische Badmintonspielerin
 Marina Alexandrowna Jakuschewa (* 1974), russische Badmintonspielerin